, també coneguda en anglès com Erotic Heart Mother, és una sèrie d'hentai dirigida per Kan Fukumoto i Shigeki Awai, produïda per l'estudi Milky, formada per 6 episodis en format OVA de 30 minuts de durada. Fou llicenciada als Estats Units per JapanAnime.

La sèrie fou distribuïda al Japó des del 25 de novembre de 2003 fins al 25 de novembre de 2005, en format VHS i DVD.

Argument 
Ha passat un any d'ençà que la Misako es va casar amb en Yosuke Amamiya. La Misako estima al seu espòs més que a ningú al món i és una bona mestressa de casa, però ella està sexualment frustrada, ja que el seu marit arriba molt cansat després del treball i la rebutja constantment. La seva frustració continua fins que un dia rep la trucada d'un home misteriós prometent-li satisfacció.

Personatges 
 Misako
Seiyū: Nagisa Futami
 Kazuhiko
Seiyū: Tatsuya Hirai
 Emiko
Seiyū: Yuu Mikage
 Yosuke
Seiyū: Back Leo

Referències

Enllaços externs 
 

Sèries d'anime començades el 2003
Sèries d'anime hentai